<< 53-я Церемонии вручения 55-я >>

54-я церемония вручения Прайм-тайм премии «Эмми» () — главная телевизионная премия США, награждающая лучшие телепрограммы года, выходящие в прайм-тайм. Вручение премий состоялось 22 сентября 2002 года в Nokia Theatre в Лос-Анджелесе, а ведущим выступил Конан О’Брайен.

Лауреаты и номинанты

Программы

Актёрские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Гостевые категории

Сценарии

Режиссура

См. также 
 Премия Гильдии киноактёров США (2002)
 Золотой глобус (2002)

Примечания

Ссылки 
 Emmys.com list of 2002 Nominees & Winners

2002
События 22 сентября
Сентябрь 2002 года
2002 год в Калифорнии
История Лос-Анджелеса
Телевизионные премии 2002 года